Pao-šan může být:

 Pao-šan (Jün-nan) (čínsky 保山, pchin-jinem Bǎoshān) – městská prefektura v provincii Jün-nan;
 Pao-šan (Šanghaj) (čínsky 宝山区, pchin-jinem Bǎoshān Qū) – městský obvod v Šanghaji;
 Pao-šan (Chej-lung-ťiang) (čínsky 宝山区, pchin-jinem Bǎoshān Qū) – městský obvod v městské prefektuře Šuang-ja-šan v provincii Chej-lung-ťiang;
 Pao-šan (Sin-ču) – okres na Tchaj-wanu.